Аймоне-Марсан () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (1859 — 1918) — итальянский предприниматель.
  (1884 — 1941) — итальянский футболист, старший сын Марко.
  (1886 — 1967) — единственная дочь Марко.
  (1888 — 1956) — итальянский футболист, средний сын Марко.
  (1889 — 1958) — итальянский футболист, младший сын Марко.